Алмирос — греческий топоним. Может означать:

 Алмирос — малый город в Фессалии.
 Алмирос (дим) — община.
 Алмирос (Арголида) — село в сообществе  в общине Аргос-Микене на Пелопоннесе.
  — село в сообществе  в общине Эйялия на Пелопоннесе.
 Алмирос (Хиос) — село в сообществе  на Хиосе.
 Алмирос — река, впадает в залив Алмирос Критского моря.
 Алмирос — река, впадает в бухту Ираклион Критского моря.
  — бухта залива Пагаситикос Эгейского моря.
  — залив Эгейского моря, северное побережье острова Крит.